Gäddvikstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gäddvikstjärnarna (Delsbo socken, Hälsingland, 684832-153544), sjö i Hudiksvalls kommun,  (0,3 ha)
Gäddvikstjärnarna (Delsbo socken, Hälsingland, 684858-153527), sjö i Hudiksvalls kommun,  (1 ha)
Gäddvikstjärnen, sjö i Ovanåkers kommun,  (2,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn